Altona 93 (celým názvem: Altonaer Fußball-Club von 1893 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v hamburském městském obvodu Altona. Založen byl 29. června 1893 pod názvem Altonaer FuCC 93. Svůj současný název nese od roku 1979. Od sezóny 2018/19 působí v Oberlize Hamburg, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Adolf-Jäger-Kampfbahnu s kapacitou 8 000 diváků. Klubové barvy jsou černá, červená a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl házené, karate, stolního tenisu, volejbalu a chůze.

Historické názvy 
Zdroj:

 1893 – Altonaer FuCC 93 (Altonaer Fußball- und Cricketclub 1893)
 1919 – fúze s Altonaer TS 1880 ⇒ VfL Altona (Verein für Leibesübungen Altona)
 1923 – Altonaer FC 93 VfL (Altonaer Fußball-Club von 1893, Verein für Leibesübungen)
 1938 – fúze s Borussia 03 Bahrenfeld ⇒ Altonaer FC 93 Borussia (Altonaer Fußball-Club von 1893 Borussia)
 1979 – Altonaer FC 93 (Altonaer Fußball-Club von 1893 e. V.)

Získané trofeje 
 Norddeutsche Fußballmeisterschaft ( 2× )
 1908/09, 1913/14
 Hamburger Pokal ( 4× )
 1983/84, 1984/85, 1988/89, 1993/94

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj:

 1933–1939: Gauliga Nordmark
 1939–1940: Gauliga Nordmark – sk. 1
 1940–1942: Gauliga Nordmark
 1942–1945: Gauliga Hamburg
 1947–1950: Verbandsliga Hamburg/Elbe
 1950–1951: Fußball-Oberliga Nord
 1951–1952: Amateurliga Hamburg
 1952–1963: Fußball-Oberliga Nord
 1963–1968: Fußball-Regionalliga Nord
 1968–1971: Landesliga Hamburg
 1971–1972: Amateurliga Hamburg/Hansa
 1972–1978: Landesliga Hamburg
 1978–1981: Verbandsliga Hamburg
 1981–1983: Landesliga Hamburg/Hammonia
 1983–1984: Verbandsliga Hamburg
 1984–1993: Fußball-Oberliga Nord
 1993–1994: Verbandsliga Hamburg
 1994–1996: Fußball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein
 1996–1997: Fußball-Regionalliga Nord
 1997–2002: Verbandsliga Hamburg
 2002–2004: Fußball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein
 2004–2008: Fußball-Oberliga Nord
 2008–2009: Fußball-Regionalliga Nord
 2009–2017: Fußball-Oberliga Hamburg
 2017–2018: Fußball-Regionalliga Nord
 2018– : Fußball-Oberliga Hamburg

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1996/97: Klub byl z důvodů nesplnění licenčních podmínek přeřazen do páté nejvyšší soutěže.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Hamburku
Fotbalové kluby založené v roce 1893